Leyenda (spanisch für „Legende“) steht für:

 Leyenda, Komposition von Isaac Albéniz, siehe Suite española op. 47 #Asturias (Leyenda)
 Leyenda, Episode aus Narcos: Mexico
 Marca Leyenda, spanische Auszeichnung der Zeitschrift Marca für Fußballspieler 

Siehe auch:
 Leyenda negra, antispanisches Geschichtsbild